– żeńskie imię japońskie, może być używane także jako nazwisko.

Możliwa pisownia 
Asami można zapisać, używając wielu różnych znaków kanji i może znaczyć m.in.:
 jako imię
 麻美, „konopie, piękno”
 朝美, „ranek, piękno”
 朝海, „ranek, morze”
 jako nazwisko
 浅見
 浅海

Znane osoby 
 o imieniu Asami
 Asami Abe (麻美), japońska piosenkarka
 Asami Imajuku (麻美), japońska modelka, aktorka i piosenkarka
 Asami Kai (麻美), japońska aktorka
 Asami Katō (麻美), japońska lekkoatletka, specjalizująca się w biegach długodystansowych
 Asami Mizukawa (あさみ), japońska aktorka
 Asami Okamoto (麻見), japońska seiyū
 Asami Sanada (アサミ), japońska seiyū
 Asami Shimoda (麻美), japońska seiyū
 o nazwisku Asami
 Hikaru Asami (朝海), japońska artystka

Fikcyjne postacie 
 o imieniu Asami
 Asami, bohaterka animowanej serii Avatar: Legend of Korra
 Asami Nakaoka (あさみ) epizodyczna bohaterka mangi High School of the Dead
 o nazwisku Asami
 Chiaki Asami (浅見), bohaterka mangi Sanctuary
 Ryūichi Asami (麻見), bohater mangi Target in the Finder

Przypisy 

Żeńskie imiona japońskie